Try! é o primeiro álbum ao vivo lançado em novembro de 2005 pelo cantor norte-americano John Mayer, juantamente com baixista Pino Palladino e o baterista Steve Jordan, o John Mayer Trio.

Faixas 
Who Did You Think I Was 
Good Love Is On The Way 
Wait Until Tomorrow 
Gravity 
Vultures 
Out of My Mind 
Another Kind of Green 
I Got A Woman 
Something’s Missing 
Daughters 
Try

Álbuns de John Mayer
Álbuns de 2005